Paradise Beach ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Paradise Beach (Florida)
 Paradise Beach (Maryland)
 Paradise Beach (New York)

in Südafrika:
 Paradise Beach (Südafrika)

auf Südgeorgien:
 Paradise Beach (Südgeorgien)

Paradise Beach steht für:
 Paradise Beach (Fernsehserie), australische Fernsehserie